Herpothallonomyces is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Herpothallonomyces sanguinei

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht